Minckley kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles O. Minckley
 Wendell Lee Minckley

Robotskapade auktorsförkortningar